Rușor se poate referi la:
Rușor, Hunedoara
Rușor, Maramureș